

Жанакурилис — село, Аральський район, Кизилординська область
 Жанакурилис — село, Жамбильський район, Алматинська область
 Жанакурилис — село, Нуринський район, Карагандинська область
 Жанакурилис — село, Сариагаський район, Туркестанська область

Див. також 
 Жанакурлис